еПри Хайдарабада 2023 года () — гонка сезона 2022/2023 чемпионата мира «Формулы E», которая прошла 11 февраля на городской трассе в Хайдарабаде в Индии. Гонка стала первым еПри Хайдарабада в истории.

Перед еПри 
Робин Фряйнс не восстановился после травмы на еПри Мехико, поэтому на еПри Хайдарабада его продолжит заменять .

Свободные заезды 
Первая сессия состоялась 10 февраля в 17:15 по местному времени (UTC+5:30) после 45-минутной задержки, вторая — 11 февраля в 08:10.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +33…37 °C. Трасса +43…54 °C.

Квалификация началась в 10:40 по местному времени (UTC+5:30). Победу в квалификации одержал Митч Эванс. У многих гонщиков были удалены времена круга из-за нарушений границ трассы.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания 
 Времена гонщиков были удалены за нарушение границ трассы
 Паскаль Верляйн получил штраф за помеху  в квалификации.

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +37…36 °C. Трасса +38…36 °C.

Гонка стартовала в 15:03 по местному времени (UTC+5:30). На старте обошлось без инцидентов. На третьем круге Мортара повредил переднее крыло об машину Кэссиди, после заехав в боксы для его замены. На седьмом круге Эванс первым из лидеров воспользовался режимом атаки, одновременно с этим Буэми опередил Верня. Затем последовательно Буэми и Вернь активировали режимы атаки, при этом Эванс остался позади них. На 13-м круге Бёрд столкнулся с Эвансом, заблокировав на трассе  и Гюнтера, по итогу из гонки выбыли обе машины Jaguar. Вернь использовал режим атаки второй раз и на 15-м круге обогнал Буэми в борьбе за лидерство. На 16-м круге Буэми активировал режим атаки и откатился на четвёртую позицию позади Кэссиди и Денниса. На 17-м круге Деннис обогнал Кэссиди, но после активации режима атаки пропустил вперёд и Кэссиди, и Буэми. На 23-м круге  разбил машину, и выехал автомобиль безопасности. На 26-м круге гонка продолжилась, Раст столкнулся Деннисом — Раст выбыл из гонки, Деннис заехал в боксы и продолжил гонку последним. В конце Кэссиди прессинговал Верня, имея значительное преимущество в запасе энергии, однако ни одна его атака не увенчалась успехом.

После гонки множество гонщиков получили штрафы за несоблюдение границ трассы, Буэми был оштрафован за превышение допустимой мощности мотора и потерял третье место. Команда  подала апелляцию, но она была отклонена.

Круги лидирования

Примечания 
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке
 Три очка за поул-позицию
 Оливер Роуленд, Стоффель Вандорн, Максимилиан Гюнтер, Лукас ди Грасси и Джейк Деннис получили 5-секундные штрафы за нарушение границ трассы больше трёх раз за гонку.
 Себстьен Буэми получил 17-секундный штраф за превышение мощности мотора.

Положение в чемпионате после еПри 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Индии в 2023 году
ЕПри Хайдарабада